Площа Франції (, в іспаномовних країнах ) — площі у різних містах світу, названі на честь Франції.

 Площа Франції — площа у Буенос-Айресі, Аргентина;
 Площа Франції — площа у Єревані, Вірменія;
 Площа Франції — площа у Каракасі, Венесуела;
 Площа Франції — площа у Монпельє, Франція;
 Площа Франції — урбаністичний проект площі у Парижі, Франція;
 Площа Франції — площа у Танжері, Марокко.

Інше 
 Площа Франції — музичний гурт.